Сарай-мульк ханым (Катта ханым, Каньо, Биби ханым) (1341-1406) — главная жена среднеазиатского правителя Тимура с 1370 по 1405 годы.

Родословная 
Сарай-мульк ханым была дочерью чингизида — Казан-хана, последнего легитимного правителя Чагатайского улуса от чингизидской династии. Современные специалисты считают, что настоящее имя старшей жены Амир Темура звучало, как Сарай Малик ханум. 

Также у неё была сестра, которая стала женой эмира Мусы из племени тайчуют.

Ранние годы и первый брак 

Сарай-мульк ханым родилась в 1341 году. О ранних этапах её жизни практически ничего не известно. В 1346 году её отца — Казан-хана — убивают во время битвы. Победу в борьбе за власть в улусе одерживает эмир Казаган. Тем не менее, улус распадается на два государства — Моголистан и Мавераннахр. В последнем и начинает править Казаган, выдав замуж Сарай-мульк ханым за своего внука — эмира Хусейна. О детях от этого брака ничего не известно. После гибели Хусейна в 1370 году Сарай-мульк ханым вместе с двумя другими вдовами вышли  замуж за Тимура, который благодаря браку с Сарай-мульк ханым получил титул Гураган.

Брак с Тимуром 
После брака Тамерлан назначил её главной женой. С тех пор к ней обращались не иначе как Катта ханым, что означает «старшая госпожа». В основном, как пишут источники, она заслужила это благодаря своему чингизидскому происхождению. Многие считают, что самой любимой женой Тамерлана была Сарай-мульк ханым, но на самом деле этот брак был лишь политическим. Хоть ей так и не довелось родить детей от своего второго мужа, она пользовалась его безоговорочным доверием и имела огромный авторитет при дворе. Примером тому может служить история Шад Мульк. Когда обнаружилось, что Халил Султан женился на ней, женщине низкого происхождения, Тимур приказал казнить её. Но в дело вмешалась Сарай-мульк ханым и заступилась за «неожиданную» невестку, главным её аргументом было то, что Шад-мульк была беременна. В итоге Тимур сохранил ей жизнь. Сарай-мульк ханым воспитала большинство детей и внуков Тимура, среди них были Шахрух и Халил Султан. Также только ей позволялось встречать Тимура из походов, впоследствии этой чести удостоилась и Тукал-ханым, главным образом благодаря её статусу чингизидской принцессы.

Записи Клавихо 
Путевые заметки Руи Гонсалеса де Клавихо, рассказывающие о путешествии испанского посольства в Самарканд ко двору Тимура в 1403—1406 гг., дошли до нас в двух списках, хранящихся в Национальной мадридской библиотеке. Наиболее близкая, по оценке специалистов, ко времени жизни автора рукопись относится к первой половине XV в., она состоит из 154 листов, исписанных с двух сторон; текст на страницах располагается в два столбца. Некоторые листы сильно попорчены, в тексте множество лакун, нет начала и конца. Вот отрывки текста, где встречаются упоминания о Каньо (так Клавихо называет Сарай-мульк ханым):

Потом он пошел на город Самарканте, взял его, захватил [власть], забрал жену [прежнего] государя и женился на ней, и теперь она считается его старшей женой, а зовут её Каньо (Биби-Ханым), что значит большая царица или великая императрица.

Старшая из них называлась Каньо (Биби-Ханым), что значит великая царица или главная госпожа. Эта Каньо была дочерью императора, владевшего Самарканте и всей землей в Персии [и даже] Дамаском. Его звали Ахинха (Казан-хан). Мать этого императора была известна, а отец нет; он был счастлив в битвах и учредил много постановлений и законов, по которым по сей день управляется то царство. 

Когда посланники уехали от царя, он приказал принести подарки, которые прислал король [Кастилии], принял их и остался очень доволен. Красным сукном он тотчас поделился со своими женами, прежде всего со старшей, которую звали Каньо (Биби-Ханым) и которая была с ним в этом саду. 

В понедельник, двадцать девятого сентября, сеньор отправился в город Самарканте и остановился в одном доме, [находившемся] при самом въезде в город. Этот дом сеньор приказал построить в честь матери своей жены Каньо (Биби-Ханым); она была погребена здесь же, в усыпальнице внутри здания. Дом этот был очень роскошен и [имел] прекрасное убранство. У них нет привычки много обставлять свои жилища, но этот имел достаточно обстановки, [хотя] ещё и не был достроен и в нём работали каждый день.

На этот праздник пришла и Каньо, жена Тамурбека. Пили и вино, и напиток из [кобыльего] молока. А так как питье продолжалось долго, [Каньо] приказала позвать к себе посланников и поднесла им вино собственноручно. И долго спорила с Руи Гонсалесом, чтобы заставить его выпить, так как не верила, что он никогда не пьет вина. И до того дошло это питье, что люди падали перед ней пьяными, полумертвые, и это они считают благородством, так как для них нет ни удовольствия, ни веселья там, где нет пьяных.

А когда все заняли свои места, из одной ограды, расположенной около шатра, вышла Каньо, старшая жена сеньора, которая [собиралась] прийти на праздник к нему. И вышла она одетой так: в красном шелковом одеянии, расшитом золотом, широком и длинном, волочившемся по земле и без рукавов и без [какого-либо] выреза, кроме как у головы и пройм, куда продевались руки; [платье] было просторное и без всякого подреза у талии, очень широкое внизу; а подол его несли около пятнадцати женщин, поднимая вверх, чтобы она могла идти. На её лице было столько белил или чего-то другого белого, что оно казалось бумажным. Эти белила накладываются [на лицо] от солнца, и когда отправляются в путь зимой или летом, все знатные женщины так предохраняют лица. Лицо [Каньо] было закрыто белой легкой тонкой тканью, а на голове как бы шлем из красной материи, похожий на те, в которых [рыцари] сражаются на турнирах, и эта ткань слегка ниспадала на плечи. А этот шлем очень высок, и на нём было много крупного, светлого и круглого жемчуга, много рубинов, бирюзы и разных других камней, очень красиво оправленных. Покрывало, [ниспадавшее на плечи], было расшито золотом, а наверху [всего] был очень красивый золотой венок со множеством [драгоценных] камней и крупного жемчуга. Самый верх венчало сооружение из трех рубинов, величиной около двух пальцев, ярких и чрезвычайно красивых, с сильным блеском. Верх [всего] украшал большой султан, высотой в локоть, и от него [некоторые] перья падали вниз, а другие — до лица и доходили [иногда] до глаз. Эти перья были связаны вместе золотой бечевкой, на конце которой [имелась] белая кисточка из птичьих перьев с камнями и жемчугом; и когда она шла, этот султан развевался в разные стороны. Волосы её, очень черные, были распущены по плечам, а [эти женщины] более всего предпочитают черные волосы и даже красят их, чтобы сделать чернее. Этот [её] шлем поддерживало руками много знатных женщин, а шло всего с нею [их] более трехсот. Над нею несли навес, который держал за палку, подобную копью, один человек. А был он сделан из белой шелковой ткани, точно верх круглого шатра, и натянут на деревянный обруч. И этот навес несли над ней, чтобы не мешало солнце. Впереди [жены сеньора] и знатных женщин, бывших с ней, шло много евнухов, то есть скопцов, которые присматривают [за женами]. Так она подошла к тому павильону, где находился сеньор, и села на возвышении рядом с ним, а перед ней лежало несколько подстилок, положенных одна на другую. Все знатные женщины, что сопровождали её, сели за павильоном. А там, где она села, три знатные женщины поддерживали руками её шлем, чтобы он не свалился в какую-либо сторону. 

На следующий день, в пятницу семнадцатого октября, Каньо, старшая жена сеньора, устроила большой праздник, на который просила прибыть посланников. Этот праздник Каньо устроила в богатой ограде и в шатрах, принадлежащих ей, куда пригласила многих, [в том числе] и посланников, прибывших из разных мест, своих кавалеров, знатных женщин, приближенных и других людей. А ограда, где она проживала и устраивала праздник, была расцвечена многими богатыми шатрами; она была сделана из белой и цветной ткани, красиво расшитой различными узорами, вышивками и знаками. Когда посланники прибыли в орду, то несколько кавалеров, родственников сеньора, взяли их и повели в эту ограду, устроив в одном из шатров у входа. Шатер был покрыт ярко-красным ковром, в котором имелось много вставок из белой ковровой ткани как внутри, так и снаружи. Здесь, в этом шатре они уселись, и им подали мясо и вино. Когда [посланники] поели, Каньо приказала повести их посмотреть её шатры, находящиеся в этой ограде.

Мечеть Биби-Ханым 

Она построила много садов и медресе, которое известно как медресе Ханым, что означает — Госпожа, одно из имён Сарай-мульк ханым. Возможно, именно об этом медресе упоминает Клавихо в своих записях.

Смерть 
Есть много версий её смерти, одна из них утверждает, что она умерла в 1405 году и была отравлена одной из жён Халил Султана. Причём в её смерти бездоказательно обвиняли спасённую ею Шад Мульк.

Примечания

Литература 
 Руи Гонсалес де Клавихо «История Великого Тамерлана» (Historia del Gran Tamorlan. Seville, 1582)
 «Уложение Тимура» Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент. Перевод с персидского Хамидуллы Караматова, под научной редакцией Б. Ахмедова, автор предисловия, примечаний и комментариев Б. Ахмедов, 1999.
 Хильда Хукхэм «Властитель семи созвездий» 1995, Ташкент, издательство «Адолат».
 Му‘изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вахидова. // История Казахстана в персидских источниках. Т. 3. Алматы: Дайк-Пресс, 2006, с.147
 Ибн Арабшах История эмира Тимура = Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур. — 2-е изд. — Ташкент: Институт истории народов Средней Азии имени Махпират, 2007.
 The Legendary Biographies of Tamerlane. By Ron Sela
 Manz, Rise and Rule , 78; Mu q izz, fol. 116a
 Tamerlane: sword of Islam, conqueror of the world By Justin Marozzi
 Women in the Medieval Islamic World, edited by Gavin R. G. Hambly
 Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat, Lois Beck
 The state under Timur: a study in empire building, Syed Jamaluddin — 1995—191 pages, Page 41
 Four Studies on the History of Central Asia, Volume 1, By Vasilij Vladimirovič Bartold, V. Minorsky, T. Minorsky
 The Cambridge History of Iran, Volume 6, edited by Peter Jackson, Lawrence Lockhart
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, Volume 3, edited by Oleg Grabar
 Power, Politics and Religion in Timurid Iran, by Beatrice Forbes Manz
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, edited by Gülru Necipoğlu
 Islamic culture, Volume 56, Marmaduke William Pickthall, Muhammad Asad, Islamic Culture Board — 1982 — Publisher: Islamic Culture Board, 1982,Original from: the University of Virginia, Digitized: 24 Apr 2009
 The state under Timur: a study in empire building, by Syed Jamaluddin